Kivinokka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenudden (udde i Finland), Nyland, Helsingfors, 
 Kivinokka (ö i Finland), Södra Karelen, Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar